Бала́шов, Балашо́в () — російське прізвище. За найпоширенішою версією, походить від імені (прізвиська) Балаш, утвореного, як вважається, від тюрк. бала — «дитина».

Відомі носії 
 Балашови — російський дворянській рід

Жінки 
 Балашова Олена Володимирівна — заслужений працівник культури України

Чоловіки 
 Балашов Анатолій Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Анатолій Миколайович —професор Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, заслужений діяч науки і техніки України.
 Балашов Василь Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Віктор Іванович — радянський і російський диктор Центрального телебачення (1947—1996) і Всесоюзного радіо (з 1944 року).
 Балашов Віталій
 Балашов Віталій Олександрович — український науковець, доктор технічних наук, очільник ДП «ОНДІЗ».
 Балашов Віталій Юрійович (*1991) — український футболіст, нападник.
 Балашов Володимир Павлович — український актор.
 Балашов В'ячеслав Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Геннадій Вікторович (*1961) — український підприємець, громадсько-політичний діяч, народний депутат України 3-го скликання.
 Балашов Георгій Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Євген Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Іван Анатолійович — член правління Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Балашов Іван Пилипович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Ігор Олександрович — український зоолог і еколог.
 Балашов Лев Євдоким — російський філософ, професор МДУІЕ.
 Балашов Лев Сергійович — український ботанік.
 Балашов Максим — український баскетболіст.
 Балашов Микола Іванович — український російськомовний письменник.
 Балашов Михайло Юхимович (1903—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Олександр
 Балашов Олександр Дмитрович (1770—1837) — російський державний діяч, генерал від інфантерії.
 Балашов Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Балашов Петро Миколайович — депутат від Подільської губернії у Державній думі Російської імперії.
 Балашов Станіслав — український баскетболіст.

Інше 
 А. Балашов — псевдонім українського та російського письменника Олександра Хазіна.

Топонім 
 Балашов — місто в Саратовській області (Балашовський район).

Див. також 
 Балашове

Примітки

Посилання 
 Балашов, «Словарь русских фамилий», Никонов, 1993 г. 

Багатозначні терміни
Російські прізвища